Мле́т () — община на юге Хорватии, расположенная на одноименном острове. Население — 1 111 чел. (на 2001 г.). Община состоит из 14 сёл.

Млет находится к югу от полуострова Пелешац, от которого он разделён проливом Млет. Длина острова — 23 мили, а средняя широта — 2 мили. Остров имеет вулканическое происхождение. В селе Полаче расположен порт, где останавливаются туристические паромы. Основная гавань расположена на севере острова. На территории общины расположена только одна гостиница Одиссей, что на северо-западной оконечности острова.

Динамика численности населения сёл общины

Галерея

Ссылки и источники 
 Mljet National Park
 Mljet Tourist Information (Croatian)
 
 
 Mljet presented by Dubrovnik Guide
 Mljet Information — Zvonko’s Travels
 
 Small Travel Guide to Mljet
 
 
 

Общины Дубровницко-Неретвинской жупании